Eurovision Song Contest 1993 sändes från RTE Green Glens Arena i Millstreet, Irland den 15 maj 1993 i och med att Irland året innan hade vunnit med låten Why Me? framförd av Linda Martin. Programledare var Fionnuala Sweeney. Mellan varje bidrag visades videovykort med artisterna på Irland, utförande olika aktiviteter (i Sverige fall visades Arvingarna på en golfbana).

Christian Clausen ersatte detta år Frank Naef som EBU:s röstkontrollant och ytterst ansvarig för festivalen, och behöll detta uppdrag fram till 1995. Hans första framträdande orsakade emellertid rabalder i och med att han under sändningen hade tuggat tuggummi. Sändningen karaktäriserades för övrigt av en mycket dålig bildproduktion där scenljuset i väldigt många bilder gick mer eller mindre rakt in i kameran och därmed "bländade bort" artisten.

Europas kartor hade ritats om mycket under de senaste åren och just 1993 var det många länder som ville debutera i tävlingen, varför man höll en kvalificeringsomgång i Slovenien den 3 april.

De var första gången i tävlingens historia som Rapp användes i tävlingen. Det var en del av Spaniens bidrag. och framfördes i refrängen.

Kvalifikacija za Millstreet 

Kvalificeringsomgången hölls den 3 april i RTVSLO:s Studio. Sju av länderna som deltog hade aldrig deltagit i tävlingen förut. Tre av dessa sju länder gick vidare. Det var Bosnien och Hercegovina, Kroatien och Slovenien. De länder som inte gick vidare kom med i tävlingen året efter.

Bidragen

Omröstningen 
På grund av kontaktproblem fick Malta avlägga sina poäng sist.

Omröstningen blev spännande detta år. Irland tog ledningen efter första omgången och därefter Bosnien-Hercegovina i omgång två. Sedan tog Schweiz ledningen i omgång tre, och sedan Irland tillsammans med Norge i omgång fyra. Irland tog över ledningen i omgång fem och höll denna till omgång sju, då Norge gick upp jämsides, och sedan om i omgången efter. I omgång tio gick Storbritannien om och höll ledningen fram till omgång nitton då Storbritannien själv gav ledningen till Irland. När sista röstade land, Malta, skulle avge sina röster ledde Irland med 11 poäng före Storbritannien. De sistnämnda skulle därmed kunna ta hem segern om man skulle få 12 poäng om Irland samtidigt inte skulle få några poäng alls. När poängen 1-8 och 10 poäng hade fördelats hade Storbritannien och Irland fortfarande inte fått några poäng. Således skulle sista poängen avgöra. 12-poängen gick till slut till ledande Irland som därmed tog hem segern för andra året i rad - något enbart Spanien, Luxemburg och Israel tidigare mäktat med.

Kvällens största applåder kom när man till sist lyckades koppla upp en mycket knastrig telefonledning till ett svårt krigshärjat Sarajevo. När Bosnien-Hercegovinas talesperson Senad Hadžifejzović sa "Hello Millstreet!, Sarajevo Calling". sade Fionnuala Sweeney, "Hello Sarajevo!, We are hearing you"

12-poängare

Återkommande artister

Källor

Se även 
 Eurovision Song Contest 1992
 Eurovision Song Contest 1994

Externa länkar 

 Eurovision Song Contest, officiell webbplats

 
1993 i Irland